Койрос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бетансос. Занимает площадь 32,39 км². Население — 1722 человека (на 2010 год).

Покровителем города считается святой Хулиян.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Ла-Коруньи